Sebastián Báez era il detentore del titolo ma ha deciso di non partecipare.

In finale Daniel Elahi Galán ha sconfitto Santiago Rodríguez Taverna con il punteggio di 6-1, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

  Hugo Dellien (semifinale)
  Andrej Martin (primo turno)
  Daniel Elahi Galán (campione)
  Francisco Cerúndolo (quarti di finale)

  Renzo Olivo (primo turno) 
  Facundo Mena (quarti di finale) 
  Camilo Ugo Carabelli (quarti di finale) 
  Santiago Rodríguez Taverna (finale)

Qualificati 

  Víctor Núñez (primo turno)
  Felipe Hernández (primo turno)
  Miguel Ángel Reyes Varela (primo turno)

  Alexander Merino (primo turno) 
  Ignacio Becerra (primo turno) 
  Cristóbal Castro (primo turno)

Wildcard 

  Benjamín Torres (primo turno)
  Hugo Dellien (semifinale)

  Francisco Cerúndolo (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Challenger Concepción 2022